Гай Геренний Капелла () — римский политический деятель первой половины II века.

О происхождении Капеллы нет никаких сведений. С ноября по декабрь 119 года он занимал должность консула-суффекта вместе с Луцием Целием Руфом. Об этом известно только лишь из записей жреческой коллегии арвальских братьев от 23 декабря 119 года в Риме. О дальнейшей карьере Руфа ничего точного сказать нельзя.

Литература 
 Evgeni Paunov. A Hadrianic Diploma for a Thracian Sailor from the Misene Fleet: 25 December 119 AD. p. 42.